Il doppio maschile del Rogers Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma Llodra non ha preso parte al torneo. Zimonjic  ha partecipato con Paul Hanley ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Bob e Mike Bryan.

I gemelli Bryan hanno successivamente sconfitto in finale Marcel Granollers e Marc López per 6-1, 4-6, [12-10].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Maks Mirny  /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinale)

  Jürgen Melzer /  Leander Paes (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2012
ATP World Tour 2012